Александра Фьодоровна може да се отнася за:
 Александра Фьодоровна (1798 – 1860), императрица на Русия, съпруга на Николай I
 Александра Фьодоровна (1872 – 1918), императрица на Русия, съпруга на Николай II